Kazimierz Dębski (1895–1968) – inżynier, hydrolog i hydrotechnik, profesor SGGW, żołnierz, osadnik wojskowy, ojciec Radosława Radwan-Dębskiego;

 Kazimierz Dębski – pedagog i chórmistrz, w latach  1962–1981 dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Łodzi, w 1980 otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.

Przypisy